El Mas d'en Cosme és una masia situada al municipi de Falset, a la comarca del Priorat. S'hi practica la viticultura.

Referències 

Masies del Priorat
Edificis de Falset